WAN kan vara flera olika saker, bland annat:
Ett Wide Area Network
Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Nigeria